Gösta Odqvist kan syfta på:

* Gösta Odqvist (1888–1988), svensk konteramiral
 Gösta Odqvist (1913–2005), svensk generallöjtnant